Шуде́ () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр (кантон Южный Исудён).

Коммуна расположена на расстоянии около 220 км на юг от Парижа, 115 км на юг от Орлеана, 31 км на восток от Шатору.

Население 

Население — 165 человек (2007).

Примечания